Elise Mertens e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma Mertens ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Schuurs ha fatto coppia con Kiki Bertens, perdendo in semifinale contro Lesley Kerkhove e Bibiane Schoofs.

In finale Shūko Aoyama e Aleksandra Krunić hanno sconfitto Kerkhove e Schoofs con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (primo turno)
  Kiki Bertens /  Demi Schuurs (semifinale)

 Monique Adamczak /  Kaitlyn Christian (primo turno)
 Shūko Aoyama /  Aleksandra Krunić (campionesse)

Wildcard 

  Lesley Kerkhove /  Bibiane Schoofs (finale)

 Michaëlla Krajicek /  Arantxa Rus (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2019